Michael Wood peut faire référence à: 

Michael M. Wood (XXIe siècle), diplomate et ambassadeur américain
Michael Wood (actif depuis 1971), ancien directeur du département d'anglais de l'Université de Princeton
Michael Wood,  auteur américain The Jesus Secret 2010
Michael Wood (1918–1987), médecin britannique en Afrique de l'Est
Michael Wood (1948), historien britannique et présentateur de télévision
Michael Wood (1947), avocat britannique et ancien conseiller principal du Foreign and Commonwealth Office
Michael Wood (1980), député néo-zélandais
Michael Wood, artiste des effets spéciaux nominé aux Oscars, voir: Oscar des meilleurs effets visuels
Mike Wood, footballeur anglais
Mike Wood, footballeur anglais
Mike Wood (1954), joueur de football américain
Mike Wood (1980), joueur de baseball américain
Mike Wood (1946), député pour Batley and Spen
Mike Wood (1976), député pour Dudley South depuis 
Mike Wood (1968), curleur canadien
Mike Wood (1971), escrimeur sud-africain

Voir aussi
Michaelwood services, a station-service autoroutière au Royaume-Uni